Mutazione – romanzo di fantascienza di Robert Silverberg del 1970, titolo originale Downward to the Earth.
 La mutazione - Maze Runner – romanzo di fantascienza di James Dashner della serie The Maze Runner, titolo originale The Kill Order.
 Mutazione – in genetica si intende ogni modifica stabile ed ereditabile di materiale genetico.